Die India Super Series 2011 im Badminton fanden in Neu-Delhi vom 26. April bis zum 1. Mai 2011 statt. Es war die erste Auflage der India Open als BWF-Super-Series-Turnier und das vierte Turnier der BWF Super Series 2011. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Siri Fort Indoor Stadium

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=C3CCF150-816B-4354-B7A5-DD85E6EB4FDD

2011
BWF Super Series 2011
Badmintonwettbewerb in Delhi